Santillana hace referencia a varios artículos:

Lugares en España 
 Santillana del Mar, municipio de Cantabria.
 Zoológico y Parque Cuaternario de Santillana del Mar.
 Santillana de Campos, pedanía de Osorno la Mayor, provincia de Palencia, Castilla y León.
 Embalse de Santillana, en la Comunidad de Madrid en España

Personas 
 Marqués de Santillana (1398-1458), persona clave del reinado de Juan II de Castilla.
 Carlos Alonso González "Santillana" (1952), futbolista del Real Madrid.
 Gervasio Santillana (1853-1907), capitán de navío peruano.
 Luis Miguel Santillana (1951), jugador español de baloncesto en las décadas de los 70 y 80. 
 Eterio Ortega Santillana (1962), director de cine, realizador y escultor español.

Además 
 Marquesado de Santillana, marquesado español.
 Grupo Santillana, editorial con presencia en Iberoamérica.
 Fundación Santillana, fundación del Grupo PRISA.
 Vacaciones Santillana, colección de cuadernos pedagógicos para realizar en verano.